

Osoby 
 Abel – imię męskie

 Osoby o imieniu Abel
 Abel z Metzu – święty Kościoła katolickiego
 Abel z Reims – święty Kościoła katolickiego
 Abel – postać biblijna, syn Adama, brat Kaina
 Abel – król duński w latach 1250–1252
 Abel – arcybiskup lubelski i chełmski
 Abel (przed 1757–1831) – rosyjski mnich
 Abel Tasman – żeglarz holenderski

 Osoby o nazwisku Abel
 Caspar Abel – niemiecki teolog, historyk i poeta
 Christian Ferdinand Abel – wirtuoz gry na violi da gamba
 Clamor Heinrich Abel – niemiecki kompozytor i muzyk
 Frederick Abel – angielski chemik i wynalazca
 Heinrich Abel – austriacki jezuita
 Jacob Friedrich von Abel – filozof, psycholog i pedagog niemiecki
 Joseph Abel – austriacki malarz i sztycharz
 Karl Friedrich Abel – muzyk i kompozytor niemiecki, wirtuoz gry na violi da gamba
 Karl von Abel – bawarski polityk
 Leopold August Abel – niemiecki kompozytor
 Niels Henrik Abel – matematyk norweski
 Roberto Abel – odkrywca abelizaura
 Rudolf Abel – nazwisko operacyjne Williama Fishera
 Teodor Abel  – socjolog amerykański

 Osoby o pseudonimie Abel
 Abel – polski raper

Lokalizacje 
 Abel – krater księżycowy
 Abel – starożytne miasto warowne w północnej Palestynie

Tytuły dzieł 
 Abel, twój brat – polski film z roku 1970

Oprogramowanie 
 ABEL – baza danych Urzędu Publikacji Oficjalnych Wspólnoty Europejskiej
 ABEL (ang. Advanced Boolean Expression Language) – język programowania do programowania PLD

Zobacz też